Sergio I o Sarkis I – Catholicos d'Armenia di tutti gli armeni
Sergio I - Patriarca della Chiesa d'Oriente (860-872)
Sergio di Amalfi – duca di Amalfi
Sergio I di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
Sergio I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
Sergio I di Mosca – patriarca di Mosca e di tutta la Russia
Sergio I di Napoli – duca di Napoli 
Papa Sergio I